Le terme chimpanzé peut désigner :
 Chimpanzés, un genre de primates, Pan, regroupant deux espèces :
 Pan troglodytes — le Chimpanzé ou Chimpanzé commun,
 Pan paniscus — le Chimpanzé pygmée, Chimpanzé nain ou Bonobo ;
 Chimpanzés, un documentaire américain sorti en 2012 de Alastair Fothergill et Mark Linfield ;
 Le Chimpanzé, film de 1932 de Marco de Gastyne.

Voir aussi 
 Le Troisième Chimpanzé : Essai sur l'évolution et l'avenir de l'animal humain
 Monsieur de Chimpanzé, une opérette d'Aristide Hignard écrite par Jules Verne.